Totesport.com Welsh Open 2010 je bil poklicni jakostni snooker turnir. Potekal je od 25. do 31. januarja v dvorani Newport Centre v Newportu, Wales. 

Turnir je prvič finančno podprl nov sponzor - Totesport.com.  Na koncu je slavil John Higgins, ki je v finalu z izidom 9-4 odpravil Alija Carterja.

Nagradni sklad 
Zmagovalec: 35.000 £
Poraženec v finalu: 17.500 £
Polfinalist: 8.750 £
Četrtfinalist: 6.500 £
Zadnjih 16 tekmovalcev: 4.275 £
Zadnjih 32 tekmovalcev: 2.700 £
Zadnjih 48 tekmovalcev: 1.725 £
Zadnjih 64 tekmovalcev: 1.325 £

Najvišji niz kvalifikacij: 500 £
Najvišji niz zaključnega turnirja: 2.000 £

Niz 147 točk kvalifikacij: 1.000 £
Niz 147 točk zaključnega turnirja: 20.000 £

Skupaj: 225.500 £

Zaključni turnir 

Vir:

Kvalifikacije 
Kvalifikacije so potekale med 19. in 22. januarjem 2010 v Prestatynu, Wales.

Seznam nizov vsaj 100 točk 
Vir:

Kvalifikacije 
 143 Craig Steadman
 138 Li Hang
 133 Liu Song
 127 Judd Trump
 125 Stephen Rowlings
 125 Fergal O'Brien
 123 Jimmy White
 119 Dominic Dale
 119 Tony Drago
 115 Sam Baird
 110 Tom Ford
 110 Stuart Bingham
 106, 103 Matthew Selt
 106 Ken Doherty
 105 Paul Davies
 103 Alan McManus
 102 David Gilbert
 102 Jamie Cope
 101 Mark Davis

Zaključni turnir 
 134 Ding Junhui
 129 Neil Robertson
 129 Joe Perry
 123 Jamie Cope
 122 Andrew Higginson
 122 Ronnie O'Sullivan
 120, 115 Ali Carter
 115 Mark Selby
 113 Stephen Hendry
 112, 102 Mark Williams
 109, 106 Matthew Stevens
 109, 105 John Higgins
 105 Marco Fu
 102 Fergal O'Brien

Viri

Zunanje povezave 
 Turnir na BBC Sport 

2010
Welsh Open